Ty (rapper), Brits hiphopartiest
 Ty Inc., de moedermaatschappij van Beanie Babies
 Týr of Ty, een god in de Noorse mythologie
 Transition Year (TY),  een studiejaar in het secundair onderwijs in Ierland
 Ty, een letter in het Hongaarse alfabet
 De hoofdpersoon in Ty the Tasmanian Tiger, een videospel geproduceerd door Krome Studios
 TY, Zeeuws Kamerorkest

Mensen met Ty als voornaam 
Ty Arbour (1896-1979), Canadees hockeyspeler
Ty Burr (geboren in 1957), filmcriticus voor The Boston Globe
Ty Burrell (geboren in 1967), Amerikaans acteur
Ty Cobb (1886-1961), Amerikaans honkbalspeler
Ty Conklin (geboren in 1976), National Hockey League-doelverdediger
Ty Detmer (geboren in 1967), American footballspeler
Ty Hallock (geboren in 1971), voormalig National Football League-fullback
Ty Hardin (geboren in 1930), Amerikaans acteur
Ty Herndon (geboren in 1962), Amerikaans countryzanger
Ty Law (geboren in 1974), American footballspeler
Ty Lawson (geboren in 1987), Amerikaans basketbalspeler
Ty Longley (1971-2003), Amerikaans gitarist
Ty Loomis (geboren in 1979), Amerikaans beachvolleybalspeler
Ty Lund (geboren in 1938), Canadees politicus
Ty Murray (geboren in 1969), negenvoudig wereldkampioen rodeocowboy
Ty Olsson (geboren in 1974), Canadees acteur
Ty Pagina (geboren in 1958), Amerikaans skateboarder
Ty Pennington (geboren in 1964), Amerikaans presentator
Ty Tabor (geboren in 1961), Amerikaans muzikant
Ty Treadway (geboren in 1967), Amerikaans presentator
Ty Warner (geboren in  1944), Amerikaans speelgoedfabrikant
Ty Watson (geboren in 1976), rugby league-speler en coach
Ty Wigginton (geboren in 1977), Amerikaanse honkbalspeler
Tydolla$ign, Amerikaans rapper

Zie ook 
 Tyson (doorverwijspagina)
 Tyler (doorverwijspagina)
 Tyrone (doorverwijspagina)